Laxöringstjärn kan syfta på:
Laxöringstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Laxöringstjärnen, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Öringtjärn
Laxtjärn
Örlaxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn